Мария Анна (Maria Anna) може да се отнася за:
 Мария Анна фон Анхалт-Десау (1837–1906), дъщеря на Леополд IV фон Анхалт-Десау, съпруга на Фридрих Карл фон Прусия
 Мария Анна Баварска (1551-1608), дъщеря на херцог Албрехт V от Бавария, съпруга на ерцхерцог Карл II от Австрия
 Мария Анна Баварска (1574–1616), дъщеря на херцог Вилхелм V, съпруга на император Фердинанд II
 Мария Анна Баварска (1660-1690), дъщеря на курфюрст Фердинанд Мария от Бавария, съпруга на Луй от Франция
 Мария Анна Баварска (1696–1750), монахиня, дъщеря на Максимилиан II от Бавария
 Мария-Анна Испанска (1606-1646), дъщеря на Филип III от Испания, съпруга на император Фердинанд III
 Мария Анна Австрийска (1610–1665), дъщеря на император Фердинанд II, съпруга на курфюрст Максимилиан I от Бавария
 Мария Анна Баварска (1734–1776), дъщеря на император Карл VII, съпруга на маркграф Лудвиг Георг от Баден-Баден
 Мария Анна Баварска (1805–1877), дъщеря на крал Максимилиан I от Бавария, съпруга на крал Фридрих Август II от Саксония
 Мария Анна Саксонска (1728–1797), дъщеря на крал Август III от Полша, съпруга на курфюрст Максимилиан III от Бавария
 Мария Анна Баварска (1634-1696), дъщеря на император Фердинанд III, съпруга на крал Филип IV от Испания
 Мария-Анна Австрийска (1683-1754), дъщеря на император Леополд I, съпруга на крал Жуан V от Португалия
 Мария-Анна Австрийска (1738-1789), дъщеря на император Франц I и императрица Мария Тереза
 Мария Анна Австрийска (1804–1858), дъщеря на император Франц II/I
 Мария Анна Австрийска (1882–1940), дъщеря на Фридрих от Австрия-Тешен, съпруга на Елиас от Бурбон-Парма
 Мария Анна Йозефа Австрийска (1654–1689), дъщеря на император Фердинанд III, съпруга на херцог Йохан Вилхелм от Пфалц
 Мария-Анна фон Пфалц-Нойбург (1667–1740), дъщеря на Филип Вилхелм, херцог на Пфалц-Нойбург, съпруга на крал Карлос II от Испания
 Мария Анна Испанска (1718-1781), дъщеря на крал Филип V Испански, съпруга на португалския крал Жузе I
 Мария-Анна Савойска (1803-1884), дъщеря на Виктор-Емануил I, съпруга на император Фердинанд I
 Мария Анна Моцарт (1751–1829), най-възрастната сестра на Моцарт
 Мария Анна Текла Моцарт (1758–1841), братовчедка на Моцарт

Вижте също 
 Мария
 Анна Мария